Municipio de Dakota puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dakota (condado de Meade, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Meade.
 Municipio de Dakota (condado de Stephenson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stephenson.